Robert har flere betydninger:
 Robert (drengenavn)
 Robert (filmpris) – en pris uddelt af Danmarks Film Akademi.
 Le Robert – ordbog over fransk sprog og kultur.
 Robert 1. af Normandiet – kaldt den "den Storslåede" (fransk, "le Magnifique"), regerede 1027-1035.
 Robert (film) – dansk kortfilm fra 1999 instrueret af Sune Fiskbæk Kristensen